Ниже представлен список официальных музыкальных альбомов, содержащий звуковую дорожку к сериалу и фильмам «Секретные материалы».

Об альбомах 
Автором музыки к «Секретным материалам» стал композитор Марк Сноу. Он начал работу над проектом в 1993 году после того, как к нему обратился исполнительный продюсер телесериала Крис Картер. Сноу стал одним из дюжины кандидатов, которых порекомендовали на эту позицию. Через несколько недель после первой встречи Картер сообщил Сноу, что ему доверено написание музыки к пилотной серии «Секретных материалов». Успех сериала привёл к тому, что Сноу и Картер продолжили работу.

Первый компакт-диск с музыкой к сериалу The Truth and The Light вышел через два после начала работы. Помимо музыкальных композиций он содержал фрагменты диалогов из фильма. Основной темой сериала стала композиция «Materia Primoris». Композиция получила всемирную известность и занимала первое место в хит-парадах Франции и Англии.

Список альбомов и композиций

The Truth & The Light: Music From The X-Files 

 Introitus: Praeceps Transito Spatium
 Materia Primoris: The X-Files Theme (Main Title)
 Raptus
 Adflatus
 Deverbero
 Cantus Excio
 Mercutura
 Lamenta
 Insequi
 Otium
 Dubitatio
 Iter
 Progigno De Axis
 Carmen Amatorium Ex Arcanum
 Facetus Malum
 Memoria
 Mitis Lumen
 Fides Fragilis
 Exoptare Ex Veritas
 Kyrie
 The X-Files Theme (Flexfinger Terrestrial Mix)

The X-Files: Fight The Future

The X-Files: Original Motion Picture Score 

 Threnody In X (включает фрагменты главной темы The X-Files Theme)
 B.C. Blood
 Goop
 Soda Pop
 Already Dead
 Cave Base
 Remnants
 Fossil Swings
 Plague
 Goodbye Bronschweig
 Call to Arms
 Crossroads
 Corn Hives
 Corn Copters
 Out of Luck
 Stung Kissing / Cargo Hold
 Come & Gone
 Trust No One
 Ice Base
 Mind Games
 Nightmare
 Pod Monster Suite
 Facts
 Crater Hug

The X-Files: The Album 

 One — Filter
 Flower Man — Tonic
 Walking After You — Foo Fighters
 Beacon Light — Ween
 Invisible Sun — Sting and Aswad
 Deuce — The Cardigans
 One More Murder — Better Than Ezra
 More Than This — The Cure
 Hunter — Björk
 16 Horses — Soul Coughing
 Crystal Ship — X
 Black — Sarah McLachlan
 Teotihuacan — Noel Gallagher
 The X-Files Theme — The Dust Brothers (на минуте 10:13, после окончания песни, звучат слова Криса Картера, рассказывающего о мифологии сериала с точки зрения фильма.)

The X-Files. I Want To Believe: Original Motion Picture Score 

 Moonrise
 No Cures / Looking For Fox
 The Trip To DC
 Father Joe
 What If You’re Wrong / Sister
 Ybara The Strange / Waterboard
 Can’t Sleep / Ice Field
 March & Dig / Girl In The Box
 A Higher Conscious
 The Surgery
 Good Luck
 Seizure / Attempted Escape
 Foot Chase
 Mountain Montage / The Plow
 Photo Evidence
 The Preparation
 Tranquilized
 The Axe Post
 Box Them
 Home Again
 The X-Files Theme (Variation On A Theme Surrender Sounds Session #10) (в исполнении UNKLE)
 Broken (в исполнении UNKLE и Gavin Clark)
 Dying 2 Live (в исполнении Xzibit)

The X Files: A Suite In Five Movements 

 The X Files — Movement #1: Teaser & Theme
 The X Files — Movement #2: The Investigation
 The X Files — Movement #3: The Truth Is Out There
 The X Files — Movement #4: Resolution & Epilogue
 The X Files — Movement #5: Main Theme

The X-Files: Volume One (Original Soundtrack From The Fox Television Series) 

В скобках указаны названия эпизодов, в которых звучала музыка.

CD1
 The X-Files Main Title
 Scully to DC / Scully Meets Mulder (Pilot)
 The Close Encounter (Pilot)
 Scully & FBI Goon (Pilot)
 FBI Secret Vaults (Pilot)
 Hidden Away (Squeeze)
 Slimed (Squeeze)
 Cuffed and Tubbed (Squeeze)
 On the Waterfront / Suspended Max (Fallen Angel)
 Sweeper (Roland)
 Out the Window (Roland)
 Ramblin' Roland (Roland)
 Green Goo Chase (The Erlenmeyer Flask)
 The Wells Brain (The Erlenmeyer Flask)
 Dead Man’s Thoughts (Little Green Men)
 Fish Food (Little Green Men)
 Two Miles Off Jersey (The Host)
 Honey Wagon (The Host)
 Guillotined (The Host)
 The Return (One Breath)
 Uniforms (One Breath)
 Players (One Breath)
 Trust Your Pistol (One Breath)
 Reanimation (One Breath)
 Guardian Angel (One Breath)
 The Mourn (Anasazi)
 Mercy Wound (Anasazi)
 Anasazi (Anasazi)
 The X-Files End Credit (Extended #1)
CD2
 The X-Files Main Title (Short)
 Choo Choo Sushi (Nisei)
 Rail Song (Nisei)
 Graves (731)
 Derailed (731)
 Back in the Hood (Piper Maru)
 Harold & Chrissy (Jose Chung’s From Outer Space)
 Closure (Jose Chung’s From Outer Space)
 Dim Memories (The Field Where I Died)
 Jonestown Cocktail (The Field Where I Died)
 Extra-Ordinary Men (Musings of a Cigarette Smoking Man)
 A Place in History (Musings of a Cigarette Smoking Man)
 Respect (Musings of a Cigarette Smoking Man)
 El Camino (Paper Hearts)
 Watergate Heart (Paper Hearts)
 Hanging Boy (Kaddish)
 Spirit Wedding (Kaddish)
 The X-Files End Credit (Extended Remix)
CD3
 The X-Files Main Title (Remix — Short)
 JJ’s Diner (The Post-Modern Prometheus)
 Post-Modern Posse (The Post-Modern Prometheus)
 Mother Genes (Christmas Carol)
 Little Box of Sand (Emily)
 Closure (The End)
 Quest For Swath (Triangle)
 Roadblock (Dreamland)
 Home Sweet Home (Dreamland)
 The Imposter (Dreamland)
 A Brief History of Fox (Dreamland II)
 Number 42 (Dreamland II)
 House Organ / Irrational Fear (How the Ghosts Stole Christmas) [04:39]
 Bricks (How the Ghosts Stole Christmas)
 Piano on the Tack (How the Ghosts Stole Christmas)
 Fair Warning (How the Ghosts Stole Christmas)
 Star Crossed Bullets (How the Ghosts Stole Christmas)
 A Gift (How the Ghosts Stole Christmas)
 The Patriarch (Two Fathers)
 A Mother’s Abduction (Two Fathers)
 Train Tune (One Son)
 The X-Files End Credit (Extended #2)
CD4
 The X-Files Main Title (7th Season)
 Five Cards (The Goldberg Variation)
 Sea of Blood (The Sixth Extinction)
 The Martyr (The Sixth Extinction II: Amor Fati)
 The Smell of Zombies (Millennium)
 The End of the Crusade (Millennium)
 Waterson (All Things)
 Sniper Zombies (Hollywood A.D.)
 Dancing Bones (Hollywood A.D.)
 Hollywood (Hollywood A.D.)
 The Kiss (Hollywood A.D.)
 Scully’s Serenade (Within)
 Hide & Seek (Without)
 Starspeak (This Is Not Happening)
 Hidden Truths / Big Happening (This Is Not Happening)
 Triangle (Jump the Shark)
 Weird Organs (Jump the Shark)
 Lone Gunmen Requiem (Jump the Shark)
 The Tip (Release)
 A Synopsis & Release (Release)
 Mount Weather (The Truth I)
 Scary Story / For Whom the Smoke Blows (The Truth II)
 The Truth is Inside (The Truth II)
 The X-Files Main Title (Remix)
 I Made This / 20th Century Fox Fanfare (Music By Alfred Newman)

Songs In The Key Of X: Music From & Inspired By The X-Files 

 The X-Files Theme — Mark Snow
 Unmarked Helicopters — Soul Coughing
 On The Outside — Sheryl Crow
 Down In The Park — Foo Fighters
 Star Me Kitten — William S. Burroughs & REM
 Red Right Hand — Nick Cave And The Bad Seeds
 Thanks Bro — Filter
 Man Of Steel — Frank Black
 Unexplained — Meat Puppets
 Deep — Danzig
 Frenzy — Screamin' Jay Hawkins
 My Dark Life — Elvis Costello With Brian Eno
 Hands Of Death (Burn Baby Burn) — Rob Zombie And Alice Cooper
 If You Never Say Goodbye — P.M. Dawn
 The X-Files Theme (P.M. Dawn Remix) — P.M. Dawn

Примечания 

Телевизионные саундтреки
Секретные материалы